Джон Рэндолл:
 Рэндалл, Джон Туртон (1905—1984) — английский физик и биофизик.
 Рэндолл, Джон Уитт (; 1813—1892) — американский натуралист, поэт.
 Рэндолл, Джон Эрнест (; 1924—2020) — американский ихтиолог.
 Рэндолл, Джон (музыкант) (; р.1969) — американский музыкант, продюсер, автор.